Sjösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjösjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (46,4 ha)
Sjösjö, sjö i Hudiksvalls kommun,  (31,8 ha)
Sjösjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (53,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn